Пухала ():
 Пухала — польский дворянский герб.
 Пухала, Иосиф Ахиллес (1911—1943) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из ордена конвентуальных францисканцев, мученик.
 Пухала (растение) — то же, что Пандан кровельный

См. также 
 Пухало (Пухалло)